Матч по стоклеточным шашкам между чемпионом Франции Альфредом Молимаром и чемпионом Нидерландов Якобом («Джеком») де Гаазом состоялся в Амстердаме с 23 июня по 4 июля 1912 года. Матч игрался на большинство из двадцати партий. В напряжённой борьбе Молимар победил со счётом +3-2=15, взяв реванш за своё поражение от де Гааза в матче 1910 года.

В шашечной литературе широко распространено мнение, что в матче разыгрывался титул чемпиона Европы. Подтверждений этому найти не удаётся, но, по крайней мере, президент Французской шашечной федерации Феликс-Жюль Бользэ в статье, посвящённой матчу, объявил Молимара «первым Европы» (premier d’Europe). За несколько месяцев до матча с де Гаазом Молимар с крупным счётом выиграл матч у чемпиона мира Исидора Вейса, и, таким образом, в матче Молимара с де Гаазом фактически определялся сильнейший игрок мира. В связи с этим матч по своему значению нередко ставят на один уровень с матчами за звание чемпиона мира.

Таблица матча

Партии матча 
Третья партия

Молимар (белые) — Де Гааз (чёрные)

1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17 3. 45-40 6-11 4. 50-45 1-6 5. 32-28 19-23 6.
28x19 14x23 7. 31-27 22x31 8. 36x27 20-25 9. 41-36 10-14 10. 37-31 5-10 11.
46-41 14-19 12. 27-22 17x28 13. 33x22 18x27 14. 31x22 12-17 15. 29x18 17x28
16. 34-29 13x22 17. 29-23 10-14 18. 23x32 7-12 19. 41-37 8-13 20. 40-34 2-8
21. 37-31 4-10 22. 38-33 12-18 23. 32-27 19-23 24. 44-40 14-19 25. 42-38 11-17
26. 49-44 15-20 27. 34-29 23x34 28. 39x30 25x34 29. 40x29 10-15 30. 38-32
17-21 31. 43-39 19-24 32. 45-40 13-19 33. 33-28 22x33 34. 29x38 18-23 35.
48-43 21-26 36. 27-21 26x28 37. 38-33 16x27 38. 33x31 9-13 39. 31-27 8-12 40.
36-31 24-29 41. 43-38 23-28 42. 27-21 19-23 43. 39-34 13-18 44. 44-39 6-11 45.
31-26 3-8 46. 47-42 8-13 47. 21-16 20-24 48. 16x7 12x1 49. 42-37 15-20 50.
38-32 20-25 51. 32-27 29-33 52. 26-21 33x44 53. 40x49 24-29 54. 21-17 29x40
55. 35x44 25-30 56. 17-11 30-34 57. 11-6 23-29 58. 27-21 28-33 59. 37-32 34-39
60. 44-40 39-43 61. 49x38 33x42 62. 21-16 42-48 63. 32-27 48-34 64. 40-35
34-48 65. 16-11 48-39 66. 27-21 39-43 67. 21-16 13-19 68. 11-7 1x12 69. 16-11
43-39 Белые сдались

Примечания

Литература 
 J. de Haas Match Molimard — De Haas // Le Damier Universel. — 1912. — № 12(36).

Ссылки 
 Alfred Molimard — на сайте шашечного клуба «Damier Lyonnais»

Соревнования по международным шашкам